Aelia ou Ælia est un nom d'origine latine qui peut désigner :

 Aelia, un genre d'insectes hétéroptères (punaises).
 un prénom féminin romain notamment porté par :
 Aelia Flacilla (morte vers 385), première femme de l'empereur romain  ;
 Aelia Galla (morte en 394), impératrice romaine ;
 Ælia Zenonis (morte vers 475), impératrice byzantine ;
 Ælia Ariadnè (morte en 515), impératrice byzantine.
 Ælia Capitolina, nom donné à Jérusalem par l'empereur romain Hadrien en l'an 130.

Prénom féminin
Prénom latin